Zählgebiet steht:
 allgemein für ein statistisches Areal, siehe Sprengel
 in Österreich die amtlich-statistische Feingliederung Wiens, siehe Zählsprengel